Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 1999 — пятый чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовала 81 команда из 15 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
1999 год в баскетболе